Sankt Hans kyrka är namnet på flera kyrkor i Sverige:

 Sankt Hans kyrka, Lund
 Sankt Hans kyrka, Linköping
 Sankt Hans kyrkoruin, Visby